Стерн, Дэниел (1934—2012) — американский психиатр, психоаналитик, исследователь и теоретик когнитивного развития ребёнка.
 Стерн, Дэниел (род. 1957) — американский актёр-комик.
 Мари Катрин Софи Агу (известна под псевдонимом Даниэль Стерн; 1805—1876) — французская писательница.